Karl Fredrick Fabian Ilestedt, född 12 juli 1995 i Karlskrona, är en svensk professionell ishockeyspelare som spelar för Mora IK i Hockeyallsvenskan. Hans moderklubb är Sölvesborgs IK men Ilestedt spelade hela sin juniorkarriär i Leksands IF. Inför säsongen 2020/21 skrev Ilestedt på ett ettårskontrakt med hockeyallsvenska Västervik, men återvände snart till Nybro som lån där kan bl.a. gjorde 17 poäng under kvalserien. Säsongen därpå kontrakterades han för hockeyallsvenska HC Vita Hästen där han gjorde 30 poäng på 50 matcher. Inför säsongen 2022/2023 skrev Ilestedt på för Mora IK.

Klubbkarriär

Källor

Externa länkar

Födda 1995
Levande personer
Män
Idrottare från Karlskrona
Spelare i HC Vita Hästen
Spelare i Helsingborgs HC
Spelare i Häradsbygdens SS
Spelare i Leksands IF
Spelare i Lindlövens IF
Spelare i Mora IK
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Tyringe SoSS
Spelare i Västerviks IK
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare